17-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 28 по 31 июля 1983 года в финском городе Тампере.

Мужчины разыграли 6 комплектов наград в гребле на каноэ и 9 комплектов наград в гребле на байдарке, женщины — 3 комплекта наград в гребле на байдарке.

Медалисты

Мужчины

Каноэ

Байдарка

Женщины

Байдарка

Общий зачёт

Ссылки 
 ICF medalists for Olympic and World Championships — Part 1: flatwater (now sprint): 1936—2007.
 ICF medalists for Olympic and World Championships — Part 2: rest of flatwater (now sprint) and remaining canoeing disciplines: 1936—2007.
 Результаты на сайте Canoeresults.eu

Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ
Спорт в Финляндии в 1983 году
Международные спортивные соревнования в Тампере
Июль 1983 года